Hochgatterer ist der Familienname folgender Personen:

 Leopold Hochgatterer (1899–1971), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Paulus Hochgatterer (* 1961), österreichischer Psychiater und Schriftsteller